А́конъя́рви () — озеро на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 4,0 км², площадь бассейна — 60,2 км².

Форма озера продолговатая, вытянутая с юго-востока на северо-запад. На озере один небольшой остров в южной части. Береговая линия сильно изрезана и образует много небольших заливов. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из северо-западной оконечности Аконъярви вытекает ручей Аконоя, впадающий в Чудозеро, через которое протекает река Суна.

Вдоль западного берега озера проходит Западно-Карельская магистраль.

Населённые пункты на озере отсутствуют.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000017852.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Ссылки 
 

Озёра Суоярвского района